Купата на европейските шампиони 1984/85 е 30-о издание на турнира. 32 клубни отбора участват в него, в това число 32 национални шампиона от предходния сезон и Ливърпул като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 29 май 1985 г. на стадион Хейзел в Брюксел пред 58.000 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 19 септември, а реваншите са на 3 октомври 1984 г.

1 Първата среща се играе в Люксембург.
2 Реваншът се играе в Кривой Рог.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 24 октомври, а реваншите са на 7 ноември 1984 г.

3 Реваншът се играе в Копенхаген.
4 Реваншът се играе в Кривой Рог.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 6 март, а реваншите са на 20 март 1985 г.

5 Реваншът се играе в Кривой Рог.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 10 април, а реваншите са на 24 април 1985 г.

Финал 
Виж също: Трагедия на Хейзел

Финалът е засенчен от смъртта на 39 зрители. Английските клубове са наказани за 5 години, а специално четирикратния носител на трофея Ливърпул получава 7-годишна забрана.

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1984/85
 Купа на УЕФА 1984/85

Weblinks 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1984/85
 Детайли на мачовете за сезон 1984/85 в rsssf.com

Европейска шампионска лига